Брисас дел Мар има више значења:

 Брисас дел Мар (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Брисас дел Мар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брисас дел Мар (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брисас дел Мар (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Брисас дел Мар (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Брисас дел Мар (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику